Plaats in Indonesië
 Sungai Karang (Vii Koto Ilir), een plaats in het bestuurlijke gebied Tebo in de provincie Jambi
 Sungai Karang (Galang), een plaats in het bestuurlijke gebied Deli Serdang in de provincie Noord-Sumatra